Duorraiauretje är en grupp småsjöar i Vindelfjällens Natura-2000-område, nära norska gränsen:
Duorraiauretje (Sorsele socken, Lappland, 733921-146966), sjö i Sorsele kommun
Duorraiauretje (Sorsele socken, Lappland, 733938-147061), sjö i Sorsele kommun
Duorraiauretje (Sorsele socken, Lappland, 733942-146993), sjö i Sorsele kommun
Duorraiauretje (Sorsele socken, Lappland, 733969-147117), sjö i Sorsele kommun
Duorraiauretje (Sorsele socken, Lappland, 734002-147121), sjö i Sorsele kommun